Saruddja (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Winnyzja mit etwa 680 Einwohnern (2001). 

Das erstmals 1595 schriftlich erwähnte Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen, 36,68 km² großen Landratsgemeinde im Süden des Rajon Oratiw, zu der noch das Dorf Honoratka (, ) mit etwa 340 Einwohnern gehört.

Die Ortschaft liegt auf einer Höhe von  am Ufer des Flüsschens Schywa (), 6 km südwestlich vom Rajonzentrum Oratiw und 83 km östlich vom Oblastzentrum Winnyzja.

Weblinks 

 Ortsgeschichte Saruddja in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Rajon Oratiw
Ersterwähnung 1595